La Copa Africana de Clubes Campeones 1985 fue la vigésima primera edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado el día 22 de diciembre, en el Mobuto Stadium de la ciudad de Lubumbashi. Contó con la participación de 32 equipos, de los cuales cuatro de ellos clasificaron mediante una eliminatoria previa. El equipo ganador del evento fue FAR Rabat de Marruecos, tras vencer en la final a doble partido por 5:2 y 1:1 a AS Bilima de Zaire. De esta forma, FAR Rabat obtuvo su primer título en este evento.

Ronda Preliminar

|}
1 USFA Ouagadougou abandonó el torneo.

Primera Ronda

|}
1 Ports Authority abandonó el torneo después del primer juego. 
2 Marine Club abandonó el torneo. 
3 Invincible Eleven fue expulsado del torneo por alinear a un jugador que no estaba inscrito para el torneo.

Segunda fase

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1985 en RSSSF

1985
Fútbol en 1985
FAR Rabat